Сою́з (від ,  — «зв'язок, узи, пута», що зводиться до  «зв'язок», пов'язаного чергуванням голосних зі *sъvęzati «зв'язати», похідним від *vęzati «в'язати») може означати:
 Союз — об'єднання, спілка, товариство;
 «Союз» — серія космічних апаратів, збудованих і запущених в Радянському Союзі;
 «Союз» — ракета-носій;
 «Союз» — мережа супермаркетів у 3 областях (Чернігівська, Київська та Житомирська);
 «Союз» — українська газета у Пітсбургу.

Див. також 
 Юніон
 Унія
 Union

Примітки

Посилання 
 Союз //